.qa  - o código TLD (ccTLD ) na Internet para o Qatar
Qa bashkir - a letra Ҡ, ҡ (conhecido como qa bashkir ou ka bashkir) do alfabeto cirílico.
Garantia da qualidade - quality assurance, ou QA, em inglês

Desambiguações de siglas